Frank Boateng ist der Name folgender Personen:

* Frank Boateng (Leichtathlet) (* 1974), ghanaischer Hürdenläufer 
 Frank Boateng (Fußballspieler) (* 1984), ghanaischer Fußballspieler